Бесерриль-де-ла-Сьерра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 30 км². Население — 5159 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Becerril de la Sierra: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares
 Sitio sobre la Urbanización Vista Real, perteneciente al Ayuntamiento de Becerril de la Sierra 

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида